Palazzo Donati De' Conti (già Benzoni, Scotti, Martini), dimora storica in via Fortunato Marazzi a Crema
Palazzo Donati De' Conti (già Benzoni, Bernardi, Vailati), dimora storica in via Alemano Fino a Crema
Palazzo Donati De' Conti (già Albergoni, Vimercati), dimora storica in via Vimercati a Crema